Пьетрельчина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.

Население составляет 3028 человек, плотность населения составляет 108 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 82020. Телефонный код — 0824.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna della Libera), празднование 3 декабря.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта